Nazeri ist der Familienname folgender Personen:

Hafez Nazeri (* 1979), kurdisch-iranischer Sänger und Komponist
Mohammad Hassan Nazeri (* 1972), afghanischer Filmregisseur
Shahram Nazeri (* 1950), kurdisch-iranischer Sänger und Komponist